Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

  Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1976